Sant’Egidio steht für:
 Gemeinschaft Sant’Egidio, geistliche Gemeinschaft

Personen:
 Ägidius (Heiliger) (640–um  720), Heiliger
 Ägidius Maria vom Heiligen Joseph (1729–1812), Heiliger
 Sant’Egidio da Sansepolcro († um 1000), Heiliger, siehe Sansepolcro #Ortsgründung bis Einnahme durch Florenz
 Sant’Egidio di Saumur († 1262), Heiliger und Bischof von Damiette und Tyros

Orte in Italien:
 Sant’Egidio alla Vibrata, Gemeinde in der Provinz Teramo
 Sant’Egidio del Monte Albino, Gemeinde in der Provinz Salerno
 Sant’Egidio, Ortsteil von Cesena
 Sant’Egidio, Ortsteil von Ferrara
 Sant’Egidio, Ortsteil von Perugia, siehe Flughafen Perugia

Siehe auch:
 Ägidienkirche